Дейдамея (, Deidameia) може да се отнася за:

В древногръцката митология:
 Дейдамея, дъщеря на Ликомед, любима на Ахил, майка на Неоптолем
 Дейдамея (дъщеря на Белерофонт), дъщеря на Белерофонт
 друго име на Хиподамея, съпруга на Пиритой

Други:
 Дейдамея (дъщеря на Еакид), третата съпруга на Деметрий I Полиоркет
 Дейдамея (дъщеря на Пир II), последната царица на Епир

Вижте също 
 Дейдамия